Karben ist

 der Name der deutschen Stadt Karben im hessischen Wetteraukreis
 der deutsche Name dreier polnischer Orte:
 Karben, Kreis Braunsberg/Ostpreußen: Karbowo in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Orneta
 Karben, Kreis Strasburg/Westpreußen: Karbowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Brodnica (Landgemeinde)
 Karben, Kreis Breslau/Schlesien: Karwiany in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Żórawina
 der deutsche Name eines Ortes in Russland:
 Karben, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen: Prigorkino (Пригоркино) in der Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Carben